Militärmedizinische Akademie steht für:

 Josephinum (Wien) (1784)
 Königliche Chirurgische Akademie in Kopenhagen (1785)
 Pépinière in Berlin (1795), später Medicinisch-chirurgisches Friedrich-Wilhelm-Institut und Kaiser-Wilhelms-Akademie für das militärärztliche Bildungswesen
 Ècole d'application de la médecine et pharmacie militaire, Paris (1850)
 Medizinisch-Chirurgische Akademie in Warschau (1857), siehe Universität Warschau
 Army Medical School bei Southampton, siehe Netley Hospital (1860)
 Scuola d'applicazione di sanità militare (1883–1998)
 Petersburger Medizinisch-Chirurgische Akademie (1881) → Militärmedizinische Akademie S. M. Kirow (1934)
 Militärmedizinische Akademie Gülhane, 1898 in Istanbul gegründet, nach Ankara verlegt
 Militärmedizinische Akademie Bad Saarow (1981)
 Sanitätsakademie der Bundeswehr in München (1997)